Аллсвенскан 1989 — 65-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1989 року розпочався 8 квітня й завершився 15 листопада.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Норрчепінг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Плей-оф

Півфінали 
 Еребру СК — ІФК Норрчепінг 1:1, 0:3
 ГАІС — Мальме ФФ 2:2, 0:1

Фінал 
 ІФК Норрчепінг — Мальме ФФ 0:2, 1:0, 0:0 (дод. час 0:0, пен. 4:3)

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1989 у шведському спорті